Port de l'Ouest peut désigner :

Le port de l'Ouest (Westhafen), un port fluvial à Francfort-sur-le-Main.
 La Westhafen Tower, un gratte-ciel à Francfort-sur-le-Main.
 Le port de l'Ouest (Westhafen), un port fluvial à Berlin.
 La gare de Berlin Westhafen, une gare ferroviaire à Berlin.
 Westhafen, une station de métro à Berlin.
 Canal de Westhafen, un canal à Berlin

Le port de l'Ouest (Westports Malaysia Sdn Bhd) est un port à Port Kelang.

Voir aussi